Canal+ steht für:

 Canal+, französischer Bezahlfernsehsender 
 Canal+ (Spanien), spanischer Pay-TV-Anbieter
 Canal+ (Österreich), Streamingdienst
 Canal+ Cyfrowy, polnisches Unternehmen
 Canal+ Film, Canal+ Sender in Polen
 Canal+ Premium, Pay-TV-Sender in Polen